Spets kan syfta på

 Spets (textil) – en genombruten, mönstrad tunn textil
 Spetshund – en av de allra äldsta hundrastyperna
 Spets (efternamn) – ett svenskt soldatnamn